Skagafjörður può riferirsi a:
Skagafjörður (comune), un comune islandese.
Skagafjörður (fiordo), un fiordo dell'Islanda.